ponyva lenből, kenderből szőtt erős durva vászon
 ponyva ponyvavászonból készült takaró
 ponyva olcsó eszközökkel hatásra törekvő, selejtes értékű, durva papírra nyomott prózai mű
 Ponyva Charles Bukowski  regénye